Тури́ловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Миллеровском районе Ростовской области. Административный центр поселения — хутор Венделеевка.

История 
По переписи 1926 года в состав Туриловского сельсовета входили посёлок Сысоевский и следующие хутора: Венделеевка, Гаджулов, Гернер, Дудатьев, Заикин, Игумено-Чернов, Карташевский, Козырев, Кравченко, Криничный, Кузьмичевка, Куликовский, Кучеренков, Лифарев, Лысая-Горка, Малый, Морозовка, Николаевка, Ново-Венделеевка, Ново-Павловка, Оселёдкин, Пантелеевский I, Пантелеевский II, Первый Христиановский, Поддубный, Радченков, Реково-Сычёвский, Решетняк, Рыковка, Телевной, Тончиев, Туриловка, Хлестунов, Щебетуновка, Ямово-Скляров.

Административное устройство 
В состав Туриловского сельского поселения входят:
 хутор Венделеевка;
 хутор Беляевск;
 хутор Гернер;
 хутор Гетманов;
 хутор Кузмичевка;
 хутор Николаевка;
 хутор Новая Деревня;
 хутор Пантелеевка;
 хутор Полосачи;
 слобода Туриловка;
 хутор Ямовка.

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Литература 
 Ревин И. А. Из истории поселений Миллеровского района: Туриловское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Миллеровского района